Prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene za sezonu 2013./14. je osmi put zaredom osvojio Osijek.

Prva liga

Druga liga

Sjever - Zapad

Izvori 
 rsssf.com, Prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene 2013./14.
 soccerway.com, Prva HNL za žene 2013./14.
 medjimurje.hr, ŽNK "Katarina Zrinski" prijavio nastup za 1. ligu - 2. HNL Sjever 2013./14., pristupljeno 10. lipnja 2016.

2013-14
ž-p